

Cinéma/Télévision 

 Lake Placid est un film américain réalisé par Steve Miner et sorti en 1999.
 Lake Placid 2 est un téléfilm américain réalisé par David Flores et sorti en 2007.
 Lake Placid 3 est un téléfilm américain réalisé par G.E. Furst et sorti en 2010.
 Lake Placid: The Final Chapter est un téléfilm américain réalisé par Don Michael Paul et sorti en 2012.

Géographie 

 Lake Placid est une ville américaine de Floride.
 Lake Placid est une ville américaine de l'État de New York, qui accueille les Jeux olympiques d'hiver de 1932 et ceux de 1980.
 Lac Placid (Lake Placid en anglais) est un lac situé dans l'État de New York et qui donne son nom à la ville précitée.

Astronomie 
 (10379) Lake Placid est un astéroïde

Homonymie de localités aux États-Unis